La Plaza de la Muralla Liberal es una plaza que se encuentra en pleno centro de Castellón de la Plana, detrás de la Plaza María Agustina, al comienzo del barrio del polígono de Rafalafena.

Descripción general 
Plaza ajardinada, situada entre dos calles peatonalizadas. La separación entre la calle de la derecha, es un trozo de muralla.

Historia 
La plaza, fue construida sobre un solar destinado a la construcción de fincas, el motivo de este cambio de destino del solar, fue el hallazgo de un trozo de la muralla con la que se protegió Castellón durante las Guerras Carlistas. El origen del nombre de la plaza se debe a que la muralla fue construida por los liberales castellonenses.

Observaciones 
Durante las Fiestas de la Magdalena, en ella se montaba el espacio infantil club Babalà (un programa de Canal 9).

Edificios de interés 
 Fachada trasera del edificio de la Subdelegación del Gobierno.

Elementos de interés 
 Muralla Carlista;
 Muros de casas medievales;
 Monumento a los defensores de la ciudad de Castellón durante las Guerras Carlistas.

Muralla liberal